Медвежанська сільська рада — Вінницька область, Немирівський район
 Медвежанська сільська рада — Луганська область, Свердловський район
 Медвежанська сільська рада — Львівська область, Дрогобицький район